Сир Альметте — сам по собі дав історичний початок з Німеччини. Але попри те, що Альметте дорогий, він іще й дуже корисний. Цей сир схожий на домашній, але має натуральну зелень і часник. Особливість його в тому, що частик додають не такий, який ми звикли бачити, а молоді паростки часнику.

Сир також популярний в Західній і Східній Європі. Про Альметте — Америка дізналася випадково. Коли в Німеччину приїхав Американський посланець із згодою про обмін коштовностями, гріх Німцям не пригостити посланця національним сиром Альметте.

Але не завжди була у його сира назва — Альметте. Вона з"явилася за легендою, що після того, як в Німеччині з"явився принц Альберт. А королеву звали Аметте. І коли королева вчила принца готувати (на той час йому було 8 років), вона випадково переплутала рецепти і вийшов сир, а назвали його на честь королеви і принца.

Домашні сири